Сакапоастла () — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла. Население — 50 447 человек.

Ссылки
 Официальная страница
 Página oficial del municipio
 Zacapoaxtla
 Zacapoaxtla
 Zacapoaxtla: símbolo de heroísmo de la Sierra Norte de Puebla
 Enciclopedia de los Municipios de México: Zacapoaxtla

Муниципалитеты Пуэблы
Города Пуэблы